Сальваторе Скока (; , Калитри, провинция Авеллино, Королевство Италия — , Рим, Италия) — итальянский государственный деятель, министр по бюрократической реформе Италии (1953—1954).

Биография 

Родился в многодетной крестьянской семье. В 1918 г. окончил юридический факультет римского университета «Сапиенца». Работал адвокатом, а с января 1925 г., после победы на квалификационном конкурсе, начал работу в прокуратуре.

После освобождения Рима (1944) был назначен членом первого Римского комитета Христианско-демократической партии (ХДП).

В 1944—1947 гг. являлся заместителем государственного секретаря в министерстве финансов Италии.

В 1946 г. был избран членом Учредительного собрания, с 1948 по 1958 г. избирался в состав Палаты депутатов.

Параллельно выступал автором научных публикаций по экономическим и финансовым проблемам.

Его дочь, Маретта Скока, также стала известным юристом и занимала пост заместителя министра юстиции (1998—1999).

Источники 

https://storia.camera.it/deputato/salvatore-scoca-18940615

Депутаты Учредительного собрания Италии
Министры по реформе государственного управления Италии
Члены Христианско-демократической партии (Италия)
Члены Палаты депутатов Италии